Яни́цкая — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Яницкая, Вера Фёдоровна (Шмидт) (1889—1937) — советский психоаналитик, педагог.
 Яницкая, Елизавета Львовна (урождённая Гросман; 1850—1914) — земский врач, одна из первых в Российской империи женщин получила диплом врача. См. также